Le Championnat de squash du British Open féminin 1988 est l'édition 1988 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 11 au 18 avril 1988. 

La tête de série  et championne du monde Susan Devoy remporte le titre face à Liz Irving.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1988
 British Open

féminin 1988
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1988
Sport en avril 1988
Compétition de squash à Londres